Vleesbrood, in het Engels meatloaf genoemd
 Meat Loaf, de bijnaam van Amerikaans zanger en acteur Marvin Lee Aday